Jake Gyllenhaal – amerykański aktor 
 Maggie Gyllenhaal – amerykańska aktorka